Gejser ist der Name mehrerer dänischer Schiffe:

 Gejser (Schiff, 1844), Radkorvette
 Gejser (Schiff, 1892), geschützter Kreuzer

Siehe auch:

 Gaiser
 Gaisser
 Gajser
 Geiser
 Geisser
 Geyser